Любошиц — фамилия.

Известные носители 
 Любошиц, Анна (Хана) Сауловна (1887—1975) — советская виолончелистка, заслуженная артистка РСФСР (1933).
 Любошиц, Лия Сауловна (1885—1965) — русско-американская скрипачка и музыкальный педагог.
 Любошиц, Пётр Саулович (1891—1971) — русско-американский пианист.

См. также 
 Либошиц, Осип Яковлевич (1783—1832) — российский придворный врач, доктор медицины, ботаник.
 Лившиц
 Любошицкий, Арон (1874—1942) — еврейский педагог, поэт и прозаик, публицист, литературный критик.